Kok (beroep), een beroep
Kokken, bolvormige bacteriën
Kok (rivier), een rivier in Thailand
Kok (uitgeverij), een uitgeverij in Nederland
Kok (achternaam), Nederlandse achternaam

Verwijzingen naar de politicus Wim Kok
Kwartje van Kok, een accijnsverhoging op autobrandstof
Kabinet-Kok I, een Nederlands kabinet
Kabinet-Kok II, een Nederlands kabinet

Andere begrippen
de Zweedse Kok, een personage uit de Muppet Show
de KOK (Nationale Coalitiepartij), een Finse politieke partij